Kellerman ist der Familienname folgender Personen:

 Aharon Kellerman (* 1945), israelischer Geograph
 Annette Kellerman (1886–1975), australische Schwimmerin und Schauspielerin
 Barbara Kellerman (* 1949), englische Schauspielerin
 Faye Kellerman (* 1952), amerikanische Schriftstellerin
 Ivy Kellerman Reed (1877–1968), US-amerikanische Esperantistin
 Jesse Kellerman (* 1978), amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Jonathan Kellerman (* 1949), amerikanischer Schriftsteller und Psychologe
 Sally Kellerman (1937–2022), amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kellermann